Диссонанс.
 Диссонанс в музыке — неслитное созвучие, негармоничное сочетание нескольких звуков.
 Диссонанс в стихосложении — вид рифмующего созвучия, в котором не совпадают ударяемые гласные.
 Когнитивный диссонанс в психологии — психологическое состояние при столкновении в сознании индивида противоречащих друг другу представлений.
 «Диссонанс» — десятый студийный альбом российской рок-группы Lumen.

См. также 

 Консонанс
 Ассонанс